Die Hopfenpost ist der Name für: 

 den historischen Bau des Verkehrsministerium in München
 die alte und die neue Hopfenpost am Rundfunkplatz